Ludwig Dettmann ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Dettmann (Maler, 1856) (1856–1937), deutscher Maler
 Ludwig Dettmann (Maler, 1865) (1865–1944), deutscher Maler